Mars Di Bartolomeo (né en 1952), journaliste et homme politique luxembourgeois ;
 Vincent Di Bartolomeo (né en 1981), footballeur français.